Formel (von lateinisch formula ‚Regel‘) steht für:
 Formel, Folge von Symbolen in Mathematik und Naturwissenschaften
 regulierte Motorsportklasse, siehe Formelsport
 Formel, Phrase (Begriff aus zwei oder mehr Wörtern) in der Sprachwissenschaft, siehe Phraseologismus
 Beschwörungsformel, siehe Zauberspruch
 Rechtsformel im mittelalterlichen  Rechtswesen
 Herstellungsformel des Medailleurs, siehe Münz- und Medaillensignatur #Zusätze hinter Signaturen

Die Formel steht für:
 Die Formel, US-amerikanischer Spielfilm (1980)

Siehe auch: